Серге́й Дми́триевич Кузнецо́в:
 Кузнецов, Сергей Дмитриевич (1926—2001) — слесарь, Герой Социалистического Труда. 
 Кузнецов, Сергей Дмитриевич (род. 1949) — российский учёный в области информатики, специалист по технологиям баз данных.